

Ігл-Рівер — місто, штат Вісконсин
 Ігл-Рівер — переписна місцевість, штат Мічиган